Нижняя Дубровка — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Дубровка — бывшее село в Камешкирском районе Пензенской области, в 1975 году объединено с селом Верхние Дубровки и носит название Дубровки.
 Нижняя Дубровка — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Нижняя Дубровка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Нижняя Дубровка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.